USS Fargo je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Fargo (CL-85) 
 USS Fargo (CA-106)

Fargo